Разъе́зжая у́лица:
 Разъезжая улица — улица в Санкт-Петербурге
 Разъезжая улица — улица в Зеленогорске